Niemcy
 Algermissen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Osoby
 Heinz Josef Algermisen – biskup
 Konrad Algermissen – katolicki teolog